

Događaji 
Apolonov hram u Delfima je uništen u potresu.

Rođenja

Smrti